Cortiguera puede referirse a tres distintos lugares de España:

 Cortiguera: localidad del municipio de Suances (Cantabria).
 Cortiguera: localidad del municipio de Cabañas Raras (León).
 Cortiguera: localidad del municipio de Valle de Sedano (Burgos).